Bois-le-Roi (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Bois-le-Roi (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France